

Cinema 
 Majdan – film documentario del 2014 diretto da Serhij Loznycja

Persone 
 Hilde Rössel-Majdan – contralto austriaca
 Radosław Majdan – calciatore polacco
 Joanna Majdan-Gajewska – giocatore di scacchi polacco

Geografia

Croazia 
 Majdan – centro abitato situato nella municipalità di Dvor

Polonia 
 Majdan – frazione del comune di Wojsławice, nel voivodato di Lublino
 Majdan – frazione del comune di Żmudź, nel voivodato di Lublino
 Majdan – frazione del comune di Dołhobyczów, nel voivodato di Lublino
 Majdan – frazione del comune di Modliborzyce, nel voivodato di Lublino
 Majdan – frazione del comune di Telatyn, nel voivodato di Lublino
 Majdan – frazione del comune di Michałowo, nel voivodato della Podlachia
 Majdan – frazione del comune di Hajnówka, nel voivodato della Podlachia
 Majdan – frazione del comune di Szypliszki, nel voivodato della Podlachia
 Majdan – frazione del comune di Cisna, nel voivodato della Podlachia
 Majdan – frazione del comune di Trojanów, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Siennica, nel vodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Baranowo, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Wiązowna, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Łochówdel, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Stoczekdel, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Wierzbnodel, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Wołomin, nel voivodato della Masovia
 Majdan – frazione del comune di Ruciane-Nida, nel voivodato della Varmia-Masuria

Serbia 
 Majdan – villaggio situato nella municipalità di Novi Kneževac

Pagine correlate 
Maidan
Maydan
Meydan